Трка на 10.000 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 28. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. није бранила Алмаз Ајана из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 11 земаља.

  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2019. године (26. септембар 2019)

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године са почетком у 21:10 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Пролазна времена трке са резултатима прве три такмичарке.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 10.000 метара за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном